Ferdinando III di Castiglia, detto "il Santo" – re di Castiglia (1217-1252)
 Ferdinando III di Napoli – nome come re di Napoli (1504-1516) di Ferdinando II di Aragona
 Ferdinando III d'Asburgo – re d'Ungheria (1625-1657) e di Boemia (1627-1657) e imperatore del Sacro Romano Impero (1637-1657)
 Ferdinando III di Toscana – granduca di Toscana (1790-1801 e 1814-1824)
 Ferdinando III di Sicilia – nome come re di Sicilia (1759-1816 di Ferdinando I di Borbone)